Guion peut désigner :

Étymologie 
Guion est un prénom dérivé de Guy, comme Guyon et Guillon. Puis il est devenu un patronyme, comme beaucoup de prénoms.

Personnalités 
 Paul Guion, l'architecte du Musée national des beaux-arts d'Alger ;
 Gene Raymond, né Raymond Guion (1908-1998), un acteur et réalisateur américain ;
 Henry Guion, le personnage principal du film américain The Street Called Straight réalisé par Wallace Worsley en 1920 ;
 Guion Bluford (1942-), un astronaute afro-américain ;
 Isabelle Guion de Méritens (1962), première femme officier de la gendarmerie nationale française ;
 Vincent Guion, un des premiers musiciens et compositeurs du groupe de musique pop rock Gold ;
 David Guion (1967-), un footballeur français, entraîneur de l'Association sportive de Cannes football en 2011 ;
 Sulee B Wax né Fabrice Guion-Firmin (1970-), un ex-rappeur français ;
 Claire Guion-Firmin,  vice-présidente du Conseil territorial de Saint-Martin (Antilles françaises), de 2007 à 2012 ;
 Lénora Guion-Firmin (1991-), une athlète française martiniquaise ;
 Jeanine Guion et Jean Guion, auteurs de la méthode de lecture Ratus, de méthodes d'orthographe et de romans pour enfants ;
 David Guion, un scénariste de cinéma américain.

Toponymie 
 Las Salas La Vau Guion, le nom occitan de la commune de Les Salles-Lavauguyon (Haute-Vienne, en région Limousin)
 Guion, une ville de l'Arkansas aux États-Unis

Divers 
 La Williams & Guion Black Star Line, une compagnie maritime transatlantique britannique fondée par Stephen Guion et John Williams, en faillite en 1848
 La Guion Line, une compagnie maritime transatlantique britannique fondée en 1866 par l'américain naturalisé britannique William Guion, frère de Stephen Guion
 Le cercle Guion, un cercle politique sous la Révolution, à hôtel de Gantès, au N°53 bis du cours Mirabeau à Aix-en-Provence, où se retrouvaient bourgeois, aristocrates et officiers de la garnison
 le nanisme de Richieri Costa-Guion Almeida, la dysostose de Richieri costa guion almeida acrofaciale, le syndrome de Richieri costa guion almeida Cohen, le syndrome de Richieri Costa-Guion Almeida Ramos et le syndrome de Richieri Costa-Guion Almeida Rodini : cinq maladies rares

Divers en espagnol 
Le mot « guion » , du verbe « guiar » (guider), peut désigner :
 en typographie : plusieurs sortes de tirets et le trait d'union
 en cinéma : un « scénario »
 un type de drapeau qu'arbore la personne qui guide ou dirige les troupes, normalement un monarque
 Hacer un guion, un long métrage de 1981 de Dorotea Guerra, actrice, scénariste, réalisatrice et productrice mexicaine de cinéma

Références 

Homonymie de patronyme